344 км — остановочный пункт Ярославского региона Северной железной дороги, находящийся на территории Иванковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области.

Имеет одну боковую низкую прямую платформу. Вокзального здания нет, турникетами не оборудован.

Расположение 
Платформа 344 км расположена в лесу вне населённых пунктов, на территории Иванковского сельского поселения Фурмановского района Ивановской области. Подъезда к платформе нет. В 2 км к северо-востоку от платформы расположена деревня Панино, в 4 км к северо-востоку - деревня Никульское с выходом на местную автодорогу. В 2 км к югу от платформы расположена деревня Тимошиха Ивановского района.

Движение поездов 
Поезда дальнего следования по платформе 344 км остановки не имеют.

По состоянию на май 2019 года на платформе 344 км имеют остановку пригородные поезда на тепловозной тяге: сообщением Иваново - Кинешма (2 пары поездов ежедневно).

Примечания

Ссылки 
 
 344 км на railwayz.info

Остановочные пункты Ярославского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Фурмановского района